O nome Odebrecht pode referir-se a:

Empresas 
 Organização Odebrecht - conglomerado brasileiro
 Construtora Norberto Odebrecht - holding da Organização Odebrecht
 Odebrecht Angola - afiliação da Organização Odebrecht

Desambiguações de sobrenomes
Famílias de negócios do Brasil